Buccaneer est le terme anglophone pour boucanier. Il peut désigner :

Sport 
 Buccaneers de Tampa Bay, une franchise de Floride de football américain.
 Buccaneers de Los Angeles, une franchise de Chicago de football américain.
 Buccaneers RFC, un club de rugby de Athlone en Irlande.

Avion 
 Brewster SB2A Buccaneer, un monoplace américain construit pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Blackburn Buccaneer, un avion d'attaque construit au Royaume-Uni.
 Advanced Aeromarine Mallard, un avion amphibie américain.

Jeux 
 Buccaneer, un jeu vidéo de simulation publié en 1997.